Ива́н Васи́льевич Шереме́тев:
 Шереметев, Иван Васильевич (Большой) (?—1577) — боярин, воевода.
 Шереметев, Иван Васильевич (Меньшой) (?—1577) — боярин, воевода.